Einstein kan henvise til:

 Albert Einstein, tyskfødt teoretisk fysiker
 Einstein (månekrater)
 Einstein (rockband), dansk rockband